Немецкие подводные лодки
 U-110 (1917)
 U-110 (1940)